Albersdorf, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Albersdorf, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe ;
 Albersdorf, section de la ville allemande de Markranstädt, en Saxe ;
 Albersdorf, nom allemand de la commune tchèque d'Albrechtice.

Voir aussi 
 Albersdorf-Prebuch, commune autrichienne du district de Weiz en Styrie